Toby Esterhase est un personnage de fiction créé par John le Carré. Il apparaît dans La Taupe, Comme un collégien, Les Gens de Smiley et Le Voyageur secret.

Biographie 
Toby Esterhase a été recruté par l'agent secret George Smiley à Vienne, peu après la Seconde Guerre mondiale alors qu'il était un étudiant hongrois sans ressources. Grimpant peu à peu les échelons du Cirque (nom de code du MI6), il arrive à la tête des "lampistes", division du service spécialisée dans la surveillance, l'envoi de coursiers et l'installation de lieux de rendez-vous. Il fait alors de son mieux pour s'intégrer au sein du groupe jusqu'à faire partie des cinq dirigeants principaux du Cirque, parmi lesquels le chef, Control, soupçonne l'existence d'une taupe. Dans La Taupe, Toby s'est rallié à la cause de Percy Alleline, l'adversaire de Control, lors de l'opération "Sorcier". Enquêtant sur la taupe, Smiley lui révèle qu'il a été trompé par celle-ci en acceptant le rôle d'intermédiaire entre le Cirque et leur source soviétique, Polyakov. C'est lui qui a été exposé à le plus de risques dans l'affaire, mais une fois la taupe démasquée, il reste néanmoins au sein du service, contrairement à Bland et Alleline. Il apparait brièvement dans Comme un collégien à un poste moins prestigieux. Dans Les Gens de Smiley Toby a pris sa retraite et est devenu un marchand d'art à Londres dont les œuvres présentent une authenticité douteuse. Il n'essaie plus de cacher ses origines derrière un masque british et accepte d'aider George Smiley dans une ultime tentative pour capturer l'agent soviétique Karla. C'est donc lui qui organise une mission de chantage à Berne et reste aux côtés de Smiley jusqu'au dénouement à Berlin. La dernière apparition de Toby Esterhase a lieu dans Le Voyageur secret où le narrateur, Ned, raconte certaines de ses missions.

Il est interprété par Bernard Hepton dans les adaptations télévisées de La Taupe et Les Gens de Smiley, par la BBC et par David Dencik dans l'adaptation au cinéma de La Taupe en 2011.

Notes et références

Bibliographie 
John Le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 
John Le Carré, Comme un collégien (The Honorable Schoolboy, 1977), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P922, Paris, 2001 (1977 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 677 pages. 
John Le Carré, Les Gens de Smiley (Smiley's People, 1979), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P923, Paris, 2001 (1980 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 431 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974